

Peuple 

 !Kung, peuple d'Afrique australe.
 Le kung est une langue bantoïde des Grassfields du groupe Ring parlée dans le Nord-Ouest du Cameroun.
 Kung (ou Kong) est un village du Cameroun situé dans la région du Nord-Ouest

Sport

Patronyme 
 Ignatius Kung Pin-mei (1901-2000), évêque et cardinal chinois;
 Franciscus Kopong Kung (né en 1950), évêque indonésien;
 Grace Lynn Kung (née en 1987), actrice canadienne.
 Voir aussi

Personnage fictif 
 Kung Lao est un personnage du jeu vidéo Mortal Kombat.

Presse 
 Le Ta Kung Pao, fondé en 1949, est le plus vieux journal de la République populaire de Chine.

Sigle 
 KUNG est l'abréviation parfois utilisée pour désigner le groupe Kids United Nouvelle Génération

Homonymie de patronyme